Татарчук — фамилия.

Известные носители:

 Татарчук, Валентин Иванович (род. 1937) — советский и российский политик.
 
 Татарчук, Николай Фёдорович (1928—1991) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.